Скилла () может означать:

 В древнегреческой мифологии:
 Скилла — морское чудовище из древнегреческой мифологии.
 Скилла — дочь мегарского царя Ниса.

См. также 
 Сцилла (значения)